Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden des Herreneinzel der French Open 2013. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese hat vom 21. bis 24. Mai 2013 stattgefunden.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel Qualifikation
2013